Fischera linarifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Fischera linarifolia ingår i släktet Fischera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
linarifolia